Riverside Park (attractiepark)
Riverside Park (Manhattan), Amerikaans park
Riverside Park (Indianapolis), Historisch Amerikaans attractiepark
Voormalig Amerikaans attractiepark in Agawam wat nu bekendstaat als Six Flags New England